Annabelle steht für:

 Annabelle (Zeitschrift), Schweizer Zeitschrift
 Annabelle (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Annabelle (Puppe), Puppe
 Annabelle (Lied), Lied von Ray Henderson und Lew Brown (1923)
 Annabelle, Sortenname einer Zuchtform der Wald-Hortensie
 Annabelle, Titelfigur in Annabelle und die fliegenden Rentiere (1997)

Filme:

 Annabelle (2005), britischer Kurzfilm von Darren Teale 
 Annabelle (2014), US-amerikanischen Film von John R. Leonetti
 Annabelle 2, US-amerikanischer Film von David F. Sandberg (2017)
 Annabelle 3, US-amerikanischer Film von Gary Dauberman (2019)

Annabella steht für:

 Annabella (eigentlich Suzanne Georgette Charpentier; 1907–1996), französische Schauspielerin
 Annabella (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten
 Villa Annabella in Radebeul

Siehe auch:
 Annabel, weiblicher Vorname
 Anabel
 Anabela (Anabela Braz Pires; * 1976), portugiesische Sängerin und Musicaldarstellerin